Евге́ний Тимофе́ев:
 
 Тимофеев, Евгений  (1966—2006) — советский и российский футболист.